

Geografia 
 Zagora (Slovenia) Insediamento di  Canale d'Isonzo, Slovenia
 Zagora (Tessaglia): ex comune della Grecia nella periferia della Tessaglia
 Zagora (Croazia): regione della Dalmazia
 Zagora (Bulgaria): antica regione della Tracia
 Zagora (Marocco): città del Marocco
 Provincia di Zagora: provincia del Marocco